Волинський Віталій Олександрович (1936) — український художник кіно.
 Волинський Владислав Вадимович (1995—2022) — командир відділення Добровольчого батальйону «ОДЧ Карпатська Січ» Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що трагічно загинув під час російського вторгнення в Україну 2022 року.
 Волинська (Судзіловська) Євгенія Костянтинівна (1854 — ?) — революціонерка- народниця.
 Волинський Кость Петрович (1922—2007) — український літературознавець і літературний критик. Кандидат філологічних наук. Член Спілки письменників України. Син доктора філологічних наук Петра Волинського.
 Волинський Леонід Наумович (справжнє прізвище Рабинович) (1913—1969) — український художник театру, графік, письменник.
 Волинський Мирослав Михайлович (1955) — український композитор.
 Волинський Петро Кас'янович (1893—1982) — український літературознавець і педагог. Дослідник історії української літератури.
 Волинський Петро Костянтинович (1893—1982) — український педагог, вчений-україніст, доктор філологічних наук, професор.
 Волинський Рафаель Освальдович (1923—1992) — український графік.
 Волинський Сергій Ярославович (1992) — український військовик, майор.

 Боброк-Волинський Дмитро Михайлович — князь із роду Коріятовичів, воєначальник Дмитрія Донського.

Слов'янські прізвища